Kavanaugh ist der Familienname folgender Personen:

 Brett Kavanaugh (* 1965), US-amerikanischer Jurist und Richter
 Gere Kavanaugh (* 1929), US-amerikanische Designerin
 Ken Kavanaugh (1916–2007), US-amerikanischer American-Football-Spieler und -Trainer
 Ryan Kavanaugh (* 1974), US-amerikanischer Filmproduzent und Unternehmer
 William M. Kavanaugh (1866–1915), US-amerikanischer Politiker

Kavanaugh steht für:

 Kavanaugh (Kentucky), Ort im Boyd County, Kentucky, Vereinigte Staaten

Siehe auch:

 Kavanagh
 Cavanagh
 Cavanaugh